Przygody Gracie-Lou (ang. The Adventures of Gracie-Lou, 2006) – kanadyjsko-australijski muzyczny serial animowany dla dzieci, którego bohaterką jest rudowłosa dziewczynka zwana Gracie-Lou. Wyprodukowany przez kanadyjskie studio Telefilm Canada oraz australijskie studio Film Victoria i sieć telewizyjną ABC Australia.

Fabuła 
Tytułowa bohaterka serialu, kilkuletnia Gracie-Lou, wraz ze swoimi przyjaciółmi uczy widzów języka angielskiego. Fani serialu mają okazję śpiewać piosenki razem z nią i uczyć się słówek.

Postacie 
 Gracie-Lou – tytułowa bohaterka serialu, jest trzyletnią dziewczynką, która mieszka w muzycznym świecie ze swoją siostrą Carol-Anne.
 Carol-Anne – młodsza siostra Gracie-Lou.
 Hellene – przyjaciółka Gracie-Lou.
 Norman – przyjaciel Gracie-Lou.
 Wally – dinozaur.
 Dziadek – dziadek Gracie-Lou i Carol-Anne.

Piosenki 
 W Polsce serial nie zawiera oficjalnych tytułów piosenek. Poniżej podane są tłumaczone z języka angielskiego.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Australijskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008